Межконтинентальный кубок 2002 — футбольный матч, состоявшийся 3 декабря 2002 г. между футбольными клубами «Реал Мадрид», победителем Лиги чемпионов УЕФА и «Олимпия» из Асунсьона, победителем Кубка Либертадорес на нейтральном поле, Международном стадионе в Йокогаме в присутствии 66070 зрителей. Особую значимость матчу придавало то, что в 2002 году исполнялось 100 лет со дня основания обоих клубов. Игроком мачта был признан Роналдо, который на 14-й открыл счёт ударом из штрафной площади в левый нижний от вратаря угол. Преимущество «Реала» удвоил на 84-й минуте Гути, отправив мяч головой в сетку ворот после навеса с правого фланга Луиша Фигу.

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 FIFA Article 
 Copa Europea/Sudamericana — Toyota 2002 CONMEBOL.com

Спорт в Японии в 2002 году
2002 год в футболе
События 3 декабря
Декабрь 2002 года
Международные соревнования по футболу в Японии
Международные спортивные соревнования в Иокогаме